Кривинский сельсовет — административно-территориальная единица в России.
 
 Кривинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края Административный центр — село Кривое.
 Кривинский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица Любанского района Ленинградского округа (в 1927—1930), Тосненского района Ленинградской области (1930- август 1941).